Borut est un toponyme qui peut désigner :
 Borut, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Neum, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Borut, un village de Croatie situé dans la municipalité de Cerovlje, comitat d'Istrie.